Seibu bezeichnet:
 als jap.  den Westteil der Provinz Musashi, davon abgeleitet:
 eine japanische Unternehmensgruppe: Seibu Gruppe
 ein Bahnunternehmen dieser Unternehmensgruppe: Seibu Tetsudō
 eine Baseball-Mannschaft dieser Unternehmensgruppe: Seibu Lions
 eine Kaufhauskette: Seibu Hyakkaten
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Saitama: Seibu (Saitama) (heute: Iruma)
 einen japanischen Arcade-Spiel-Hersteller: Seibu Kaihatsu, bekannt durch die Raiden-Serie und Empire City: 1931